Remoiville (België), een plaats in de deelgemeente Hompré van Vaux-sur-Sûre in de Belgische provincie Luxemburg.
Remoiville (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meuse in de regio Lotharingen